Кубок Колумбии по футболу 2010, официально Кубок Postobón 2010 по названию главного спонсора, — 9-й розыгрыш Кубка Колумбии, соревнования для профессиональных клубов DIMAYOR. Он начался 24 февраля и закончился 3 ноября 2010 года. Победитель получил право представлять Колумбию в Южноамериканском кубке 2011.

Формат 
В турнире приняло участие 36 команд. На первой фазе соревнования они были разделены на 6 групп по 6 клубов по географическому принципу. Команды играли каждый с каждым по два матча (дома и в гостях), в следующую фазу выходили команды, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, а также 4 команды из 6, занявших 3-е место, с наилучшими показателями. Вторая фаза начиналась с 1/8 финала и далее шли игры на выбывание с двухматчевыми сериями.

Первая фаза

Группа A 
Группа состояла из команд Карибского и Атлантического регионов.

Источник:

Группа B 
Группа состояла из команд региона Пайса.

Источник:

Группа C 
Группа состояла из команд региона Сантандер.

Источник:

Группа D 
Группа состояла из команд столичного округа Боготы.

Источник:

Группа E 
Группа состояла из команд Тихоокеанского региона.

Источник:

Группа F 
Группа состояла из Зоны Кофе.

Источник:

Вторая фаза

1/8 финала 
Первые матчи прошли 18 — 19 августа, а ответные 25 августа.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 8, 15 и 16 сентября, а ответные 22, 23 и 29 сентября.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 6 октября, а ответные 13 октября.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 27 октября, а ответный 3 ноября.

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт DIMAYOR
 Кубок Колумбии 2010 на RSSSF
 Кубок Колумбии 2010 на Soccerway.com

Кубок Колумбии по футболу
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2010 году